

Пеннвілл — місто, штат Індіана
 Пеннвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія